Anton Rödin (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Hammarby IF, il est choisi lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2009 au second tour, à la  au total par les Canucks de Vancouver. Cette année-là, il débute en senior avec le Brynäs IF dans l'Elitserien.

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2008-2009 || IK Oskarshamn || Allsvenskan ||6 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=2|2009-2010 || Brynäs IF || Elitserien || 36|| 1|| 4|| 5|| 8|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| Mora IK || Allsvenskan || 8|| 2|| 2|| 4|| 0|| || || || || 
|-
|2010-2011 || Brynäs IF || Elitserien || 53|| 7|| 19|| 26|| 16|| 5|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2011-2012|| Wolves de Chicago || LAH || 62|| 10|| 17|| 27|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Wolves de Chicago || LAH || 49|| 4|| 10|| 14|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Brynäs IF || SHL || 47|| 12|| 23|| 35|| 38|| 5|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| 2014-2015|| Brynäs IF || SHL || 54|| 19|| 21|| 40|| 32|| 4|| 4|| 0|| 4|| 4
|-
| 2015-2016|| Brynäs IF || SHL || 33 || 16 || 21 || 37 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Comets d'Utica || LAH || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Canucks de Vancouver || LNH || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Comets d'Utica || LAH || 7 || 1 || 1 || 2 || 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018 || HC Davos || LNA || 8 || 1 || 5 || 6 || 6 || 6 || 3 || 4 || 7 || 12
|-
|2018-2019 || HC Davos || LNA || 34|| 11|| 6|| 17|| 40|| -|| -|| -|| - || -
|-
| 2019-2020 || Brynäs IF || SHL || 46 || 14 || 32|| 46|| 73|| -|| -|| -|| - || -
|-
| 2020-2021 || Brynäs IF || SHL || 35 || 9 || 20 || 29 || 18 || 5 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2021-2022|| Brynäs IF || SHL ||  || 

| 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2010 || Championnat du monde junior || 6|| 3|| 7|| 10|| 2|| +4||  Médaille de bronze

Notes et références 

Naissance en novembre 1990
Naissance à Stockholm
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur du Mora IK
Joueur du Brynäs IF
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du HC Davos